Isabel en Baviera (en alemán: Elisabeth in Bayern; en francés: Élisabeth en Bavière; Pöcking, 25 de julio de 1876-Laeken, 23 de noviembre de 1965) fue hija del duque Carlos Teodoro de Baviera —miembro de una rama menor de la Casa de Wittelsbach y hermano de la famosa emperatriz de Austria, Sissi— y de la infanta María José de Braganza —hija del destronado rey Miguel I de Portugal—. Se casó en Múnich el 2 de octubre de 1900 con el príncipe Alberto de Bélgica, futuro rey Alberto I de Bélgica.

Primeros años 
Isabel fue criada en un ambiente liberal y anticlerical, donde su padre, a quien la guerra de 1870 había hecho despreciar la vida militar, había abandonado el ejército para comenzar estudios de medicina. Apasionado de la oftalmología, instaló una clínica en Possenhofen, que mantenía con su dinero y donde él mismo operaba a sus pacientes, asistido por una enfermera —su propia esposa María—. En este lugar, Isabel aprendería a ejercer la profesión de enfermera.

Matrimonio y descendencia 

Durante el funeral de su tía, Sofía Carlota de Baviera —fallecida en el incendio del Bazar de la Charité—, celebrado en Dreux en 1897, Isabel conoció al príncipe Alberto de Bélgica. Tres años después, contraería matrimonio con este joven tímido, serio y pesimista, con el que chocarán en más de una ocasión su vivacidad y su fantasía. 

Hasta la muerte del tío de Alberto, el rey Leopoldo II, y con su ascensión al trono en 1909, la pareja residió en el Hotel Assche de Bruselas, en donde nacieron sus tres hijos:

 Leopoldo III (1901-1983), futuro rey de Bélgica tras la muerte de su padre en 1934.
 Carlos (1903-1983), héroe nacional durante la Segunda Guerra Mundial y regente en 1944, mientras su hermano era prisionero de los nazis.
 María José (1906-2001), reina consorte de Italia por su matrimonio con Humberto II, reinando solo durante el mes de mayo de 1946, tras lo cual se proclamó la república.

Reinado 
Aunque era nativa de Alemania, la reina tomó partido por los Aliados y por la independencia de Bélgica desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, y dijo que entre su familia y ella hay "un telón de hierro que ha caído para siempre". Tras poner a salvo a sus hijos en el Reino Unido, regresó junto a su esposo y lo acompañó durante su peligrosa estancia de cuatro años en De Panne. Isabel organizó hospitales de campaña, alentaba a los médicos, curaba a los heridos cuando era necesario y, para elevar la moral de las tropas, creó la Orquesta Sinfónica del ejército en campaña. 

Tras la guerra, realizó una gran labor con huérfanos, heridos y mutilados, y emprendió otras tareas que no le impidieron dedicarse al resurgimiento de la vida cultural belga. Isabel era una talentosa artista y amante de la música —sobre todo de la escultura y el violín—, y en 1937 creó el Concurso de Música Reina Isabel, de renombre internacional. También le apasionaba la ciencia, la egiptología (el 13 de febrero de 1923, junto con Lord George Herbert de Carnarvon y Howard Carter entró en la tumba nunca penetrada de Tutankamón), las obras de Tagore, el yoga, el canto de los pájaros —sobre el que publicaría una obra científica— y, sobre todo, las relaciones humanas. Sus encuentros con personajes tan dispares como Albert Einstein, Colette, Pau Casals, Romain Rolland, Columba Marmion, Verhaeren o Loti, acabarían por convertirse en amistades con las que mantendría frecuente correspondencia.

Tras la muerte de Alberto I y de su nuera, Astrid de Suecia, la Segunda Guerra Mundial le supuso una nueva prueba, más cuando algunos políticos franceses la acusaron de ser partidaria del régimen nazi.

Tras la guerra, acrecentó sus obras caritativas, sociales y médicas, que recibieron un inmenso apoyo. Pero con el paso de los años, el lado bávaro de Isabel, excéntrico y anticonformista, se acentuó, contradiciendo sus causas con sus ideas izquierdistas, sus convicciones pacifistas, sus viajes a la Unión Soviética y China, y su declarada simpatía por Iósif Stalin, Nikita Jrushchov, Mao Zedong e incluso Fidel Castro. A pesar de ello, su octogésimo cumpleaños fue celebrado en medio del regocijo popular.

Isabel murió de un infarto en el castillo de Stuyvenberg, donde vivía desde 1951.

Fue distinguida como Justa entre las naciones.

Distinciones honoríficas 
 Dama gran cordón de la Orden de Leopoldo (Reino de Bélgica).
 24 de junio de 1910: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España).
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada ().
 Dama de la Orden del Águila Blanca (República de Polonia).
 1926: Rosa de Oro de la Cristiandad ().

Referencias

Enlaces externos 

Reinas consortes de Bélgica
Reinas consortes de la casa de Wittelsbach
Duquesas en Baviera
Princesas de Baviera del siglo XIX (casa de Wittelsbach)
Princesas de Baviera del siglo XX (casa de Wittelsbach)
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de la Orden del Águila Blanca
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Condecorados con la Rosa de Oro
Sepultados en la Iglesia de Nuestra Señora de Laeken
Miembros de la Academia de Bellas Artes de Francia
Católicos de Bélgica
Mujeres de Bélgica del siglo XX
Fallecidos por complicaciones cardiovasculares